Ricardo Martinez est un personnage du manga Ippo.

Dans le manga de boxe sorti pour la première fois au Japon en 1989, Martinez est le champion du monde WBA de la catégorie poids plumes depuis environ sept ans et reste invaincu.

Palmarès 

Il compte en 68 combats 68 victoires, dont 64 par KO, et a notamment battu deux fois Eiji Date, dont il a mis fin à la carrière , et deux fois Alfredo Gonzales.

Notes et références 

Boxeur de fiction
Personnage de Ippo